

Architettura buddhista
 Wat – complessi di templi in Thailandia, Laos e Cambogia

Sport
 WAT – World Athletics Tour – serie di meeting in atletica leggera

Codici 
 WAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waterford (Irlanda)

Informatica 
 WAT – Windows Activation Technology